Knighton kan syfta på:

Storbritannien 

 Knighton, Wales, ort i kommunen Powys, 
 Knighton on Teme, parish i grevskapet Worcestershire, England
 Knighton, Devon – en ort i Devon, England
 Knighton, Beer Hackett – en ort i Beer Hackett, Dorset, England
 Knighton, Poole – en ort i Poole, Dorset, England
 Knighton, Leicestershire – en ort i Leicester, Leicestershire, England
 Knighton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Knigthon, Somerset – en ort i Somerset, England
 Knighton, Newcastle-under-Lyme – en ort i Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, England
 Knighton, Stafford – en ort i Stafford, Staffordshire, England
 Knighton, Wiltshire – en ort i Wiltshire distrikt Wiltshire, England
 Knighton, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England